Ady Endre Társaság Arad (1922-1926)
Ady Társaság Debrecen (1927-1947)
Ady Endre Társaság Kolozsvár (1933-1936)
Ady Társaság Nagybecskerek (1923-1925)
Ady Endre Társaság Nagyvárad (1919-1922)
Ady Endre Társaság Szatmárnémeti